Epachthosaurus sciuttoi es la única especie conocida del género extinto Epachthosaurus (gr. "lagarto poderoso")  de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 99,6 y 93,5 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica.

Descripción
Epachthosaurus es un gran titanosauriano de alrededor de 18 a 20 metros de largo y posiblemente no tenía armadura ósea como el Saltasaurus. En el estudio de 2004  T. Galarza y J. Gallegos han intentado determinar el peso de UNPSJB-PV 920. Hicieron un modelo a escala de este individuo y utilizaron el método de Robert McNeill Alexander, para determinar el volumen midiendo el desplazamiento de agua en inmersión, para llegar a un peso estimado de 11,290 kilogramos. Otras estimaciones son más bajas. En 2016, Gregory S. Paul lo mantuvo a trece metros por un peso de cinco toneladas. Sin embargo, la vértebra UNPSJB-PV 1006 tiene una vez y media la altura de las vértebras de UNPSJB-PV 920, lo que lleva la longitud nuevamente a unos veinte metros.

Se caracteriza por la presencia de facetas adicionales en la articulación de las vértebras, es considerado como el titanosáurido más basal con articulaciones procoelicas en las vértebras de la cola. Las autapomorfías que distinguen a Epachthosaurus de otros géneros son, vértebras dorsales media y caudal con procesos articulares únicos que se extienden ventrolateralmente desde el hiposfeno, una lámina intraprezygapophyseal fuertemente desarrollada, y procesos que se proyectan lateralmente desde la porción dorsal de la lámina espinodiapofisaria, articulaciones hiposfeno-hipantrum en caudales 1–14; y un pedal de fórmula falangeal de 2-2-3-2-0.  El género comparte las siguientes apomorfías con varios titanosaurios, vértebras caudales con láminas centrodiapofisarias posteriores expandidas ventralmente, seis vértebras sacras, un ligamento o tendón osificado por encima de las espinas neurales sacras, centros caudales proximales, medios y distales procóleos con cóndilos articulares distales bien desarrollado, placas estilales semilunares con crestas craneoventrales; humeros con márgenes proximolaterales cuadrados y procesos proximolaterales, carpales no osficados, falanges manuales muy reducidas; procesos preacetabulares iliacos, casi horizontales, con expansión cráneolateral, pubis proximodistalmente más largos que isquion; y isquias transversalmente expandidas.

Historia 
Los restos provienen de la Formación Bajo Barreal de la Provincia del Chubut, Patagonia central, Argentina. La especie tipo, E. sciuttoi, fue descrito por Powell en 1990. Los huesos asignados por Powell en 1990 fueron asignados originalmente a Antarctosaurus sp., y luego a Argyrosaurus superbus, antes de ser nombrado como un nuevo taxón. El espécimen holotipo es MACN- CH 1317, que consiste en una vértebra caudal incompleta. Otro espécimen, el paratipo MACN-CH 18689, consiste en un molde de seis vértebras caudales articuladas, el sacro parcial y un pedúnculo púbico fragmentario del ilion derecho.

Aparte del espécimen tipo, un esqueleto casi completo, UNPSJB-PV 920, fue descrito en 2004 por Martínez, R.D., Giménez, O., Rodríguez, J., Luna, M. y Lamanna. M.C. Fue recuperado durante una investigación de campo realizada como parte del proyecto Los vertebrados de la Formación Bajo Barreal, Provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, por investigadores del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados del Universidad Nacional de la Patagonia. El espécimen, que es uno de los esqueletos de titanosauriano más completos que se conocen, consiste en un esqueleto completo, con los miembros anteriores extendidos y los posteriores doblados. El cráneo, el cuello, 4 o 5 vértebras dorsales y algunas caudales se han perdidos.

Clasificación 
Por algún tiempo de creyó que esta especie se encuentra estrechamente relacionada con uno de los mayores dinosaurios que se han conocido, el Argentinosaurus huinculensis. Presentan caracteres hipósfeno-hipantro muy similares, dando cuenta de un parentesco mucho mayor que con cualquier otro titanosaurio. Esta ha hecho que Epachthosaurus, Argentinosaurus, y Andesaurus hayan sido incluidos en una nueva familia llamada Andesauridae, caracterizado por contener a los más basales titanosaurios.
La posición sistemática exacta dentro del Titanosauria no está clara. Las vértebras caudales, sin embargo, eran altamente procoélicas, cóncavas en el frente, una característica típica de los Titanosauria derivados como Lithostrotia y Titanosauridae, respectivamente. Por lo tanto, Andesaurus que es muy basal muestra vértebras caudales anfipáticas continuas, aplanadas en ambos extremos. Probablemente Epachthosaurus fue un Titanosauria basal, que se encuentra entre Andesaurus y los géneros más altamente derivados.

Filogenia
El siguiente cladograma que muestra la posición filogenética  de Epachthosaurus en el clado Titanosauria. Se considera el titanosáurido más basal con vértebras de la cola procoelicas que conocemos.

Paleoecología
Epachthosaurus es conocido del Cretácico tardío temprano en la Formación Bajo Barreal . Otra fauna de la formación incluye la tortugas Chelidae basal Bonapartemys y Prochelidella, el abelisauroide Xenotarsosaurus y un carnotaurino no identificado. La Formación Bajo Barreal se remonta a los últimos años de Cenomaniano y primeros del Turoniano del Cretácico. Otros géneros que vivieron junto a Epachthosaurus son Sarmientosaurus , Notohypsilophodon, Drusilasaura , Campylodoniscus y Aniksosaurus.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Epachthosaurus dentro de Titanosauria en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur